Neuengland-Hurrikan bezeichnet folgende Hurrikane:

 Neuengland-Hurrikan (1927)
 Neuengland-Hurrikan (1938)